Bus má více významů:

 Autobus
 Sběrnice

 příjmení osob
 Laurențiu Buș (* 1987) – rumunský fotbalista
 Sergiu Buș (* 1992) – rumunský fotbalista

Externí odkazy